Sead Zilić (1982) – calciatore bosniaco
 Tonči Žilić (1975) – calciatore croato